

Teste di serie 

  Cvetana Pironkova (primo turno)
  Margarita Gasparyan (ultimo turno, lucky loser)
  Daniela Hantuchová (primo turno)
  Kateryna Bondarenko (qualificato)

  Aliaksandra Sasnovich (primo turno)
  Sesil Karatantcheva (primo turno)
  Elena Vesnina (qualificato)
  Pauline Parmentier (primo turno)

Qualificate 

  Samantha Crawford
  Jana Čepelová

  Elena Vesnina
  Kateryna Bondarenko

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Brisbane International 2016
WTA Tour 2016